Друлович:

 Друлович, Гойко (1912—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Друлович, Любинко (род. 1968) — югославский футболист, полузащитник.